Niemcy:
 Horb – stacja kolejowa w Horb am Neckar
 Horb bei Fürth am Berg – dzielnica Neustadt bei Coburg
 Horb am Neckar – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Freudenstadt
 Horb am Neckar – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Freudenstadt

Osoby:
 Johann Heinrich Horb – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Kamienny Horb